Кристиан Эдуард Бетхер или Бётхер (; 9 декабря 1818, Имгенбройх, Северный Рейн-Вестфалия  — 15 июня 1889, Дюссельдорф) — немецкий художник, . Представитель мастер дюссельдорфской художественной школы.

Биография 
В 1833—1838 годах обучался в Штутгартской художественной школе (ныне Штутгартская государственная академия изобразительных искусств) у Иоганна Генриха фон Даннекера. Получил специальность литографа. Затем работал в издательстве Ebner’sche в Штутгарте и в литографическом институте Arnz & Comp. в Дюссельдорфе.

С 1844 по 1849 год продолжил учёбу в Дюссельдорфской художественной академии у Теодора Хильдебрандта и Фридриха Вильгельма фон Шадова. После окончания учёбы осел в Дюссельдорфе и в 1872 году был назначен профессором в альма матер. Был одним из основателей объединения художников (Künstlervereins Malkasten), членом правления которого он некоторое время был. Также был членом Дюссельдорфской ассоциации художников взаимопомощи и академической ассоциации «Восток».

Художник-пейзажист, мастер жанровой живописи. Большое влияние на его творчество оказал Карл Вильгельм Хюбнер. Отдавал предпочтение социально-критическим темам, выступал как портретист и рисовальщик

Примечания

Ссылки 
 Böttcher, Christian Eduard 

Художники-пейзажисты Германии
Художники-портретисты Германии
Художники-жанристы Германии
Литографы Германии
Преподаватели вузов Германии
Выпускники Дюссельдорфской академии художеств